Le mot cancer (du latin cancer signifiant « crabe ») peut désigner :

 en médecine, cancer, une maladie ;
 en astronomie, Cancer, une constellation ;
 en astrologie, Cancer, un des 12 signes astrologiques ;
 en zoologie, Cancer, un genre de crabes ;
 en littérature, Cancer, le titre du premier roman de Mehdi Belhaj Kacem ;
 en littérature, Cancer!, le nom d'une revue ;
 en musique, Cancer, un groupe de death metal.

Voir aussi 
 Tropique du Cancer, le nom donné au parallèle de latitude 23° 26' 22" N